Přílepy ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Přílepy, Gemeinde im Okres Rakovník
 Přílepy u Holešova, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Přílepy, Ansiedlung der Gemeinde Zástřizly, Okres Kroměříž
 Malé Přílepy, Ortsteil von Chyňava, Okres Beroun
 Velké Přílepy, Gemeinde im Okres Praha-západ

siehe auch
 Prilep, Stadt in Mazedonien
 Prílepy, Ortsteil von Zlaté Moravce, Slowakei